Opisthoteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Opisthoteuthis ingår i familjen Opisthoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
Opisthoteuthis